Яйпан () — город, административный центр Узбекистанского района Ферганской области Узбекистана.

История 
Топоним "Яйпан" в Ферганской долине возник в результате миграции яйпанов. Яйпанцы — потомки племени яйпанов, принадлежавшего гуннской конфедерации. Яйпаны имели независимое государство около века до конца второй четверти V века. В территорию этого государства входили Илийская долина, восточные предгорья Западного Тангритага, предгорья Иссык-Куля и районы к западу от него. Китайские источники четко не указывают время его миграции в Ферганскую долину. Но исходя из истории государства эфталитов предполагается, что это событие приходится на конец V века или позже. 

8 мая 1958 года кишлак Яйпан получил статус посёлка городского типа. Статус города был присвоен в 1975 году.

География 
Город расположен в 12 км от одноимённой железнодорожной станции (на линии Коканд — Канибадам).

Население

Промышленность 
В городе расположены предприятия лёгкой промышленности.

Известные уроженцы 
В 1952 году в Яйпане родился народный артист Узбекистана Мухаммадали Абдукундузов.

Ссылки 

Города Ферганской области
Населённые пункты Узбекистанского района
Узбекистанский район